Песок:
 Песок — осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород;

Топоним

Россия 
 Песок — деревня в Каргопольском районе Архангельской области;
 Песок — деревня в Тигинском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области, находится возле населённого пункта Заберезник;
 Песок — деревня в Тигинском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области, находится возле населённого пункта Никитинская.
 Песок — деревня в Невельском районе Псковской области, Ивановская волость.
 Песок — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Новосокольническая волость.
 Песок — деревня в Печорском районе Псковской области, Круппская волость.

Украина 
 Песок — село в Яворовском районе Львовской области Украины.

Другое 
 «» — американский фильм режиссёра Мэтта Пальмиери, вышедший в 2000 году. В главных ролях Майкл Вартан, Норман Ридус, Кэри Вюрер.
 «Песок» — книга художника, 1989 года.

См. также 
 Сахарный песок
 Пески
 Санд ( — песок)